Linghem désigne :

 Linghem, une commune française du Pas-de-Calais en France.
 Linghem, une localité suédoise de la commune de Linköping en Suède.